Тлакомулко има више значења:

 Тлакомулко (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакомулко (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлакомулко (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлакомулко (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакомулко (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакомулко (Атојатемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакомулко (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакомулко (Тепезинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакомулко, Барио ла Лома (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику